Kromann ist der Familienname folgender Personen:
 Henrik Kromann Toft (* 1968), dänischer Bogenschütze
 Thomas Kromann (* 1987), dänischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Krohmann
 Gromann
 Grohmann